Voici le bilan par saison du Widad Athletic Tlemcen, club de football algérien de la ville de Tlemcen.

Rencontres du WA Tlemcen

Saison 1962-1963 

Le Racing Club de Tlemcen (RCT) était créé en 1958. Il joua le premier championnat organisé en Algérie indépendante sous forme de championnat régional. Le RCT cessa d'exister en 1963 pour devenir le WA Tlemcen.
Groupe IV  

Coupe d'Algérie 1962-1963

Saison 1963-1964 

Coupe d'Algérie 1963-1964

Saison 1964-1965 

Buteurs

Saison 1965-1966 

Buteurs

Saison 1966-1967 

(*) match décalé

Saison 1967-1968 

(1) match reporté en raison de l'engagement du WAT en 4° tour régional de la coupe d'Algérie (match rejoué contre la JS Sid L'houari).
(2) match reporté en raison des intempéries à Tlemcen (terrain impraticable)

Saison 1968-1969

Saison 1969-1970

Saison 1970-1971

Saison 1971-1972

Saison 1972-1973

Saison 1973-1974 

Coupe d'Algérie 1973-1974

Saison 1974-1975

Saison 1975-1976

Saison 1976-1977

Saison 1977-1978 

(*) Match inaugural du Stade Birouana (Akid Lotfi), le 30 décembre 1977.

Saison 1978-1979

Saison 1979-1980

Saison 1980-1981

Saison 1981-1982

Saison 1982-1983

Saison 1983-1984 

(*) 1er défaite du WAT de la saison après 12 journée. Le gardien Bessaoued a gardé ses cages vierges pendant 1132 minutes (record mondial homologué détenu à l'époque par Dino Zoff, Italie avec 1142 minutes).

Saison 1984-1985

Saison 1985-1986 

{{foot classement| 1|JE Tizi-Ouzou         |98|38|27| 6| 5|89|22}}

 

 Saison 1986-1987 

 Saison 1987-1988 

 Saison 1988-1989 

 Saison 1989-1990 

 

 

Pas de Coupe d'Algérie de football 1989-1990
Buteurs 

 Saison 1990-1991 

 Saison 1991-1992 

 Saison 1992-1993 

Pas de coupe d'Algérie

 Saison 1993-1994  

il faut sortir les pages du wat en division une  apartir des saisons 1971-1972 ......1973-1974 .......1984-1985.............1999-2000 . et ouvrez les détailles des journées.
 Matchs Aller 

 Matchs Retour 

Meilleurs Buteurs (Total de 33 buts en championnt, 5 en coupe)11 buts: Brahimi (1 but en coupe)7 buts: Djalti6 buts: Sahraoui2 buts: Balegh, Loukili Ghaouthi, Bouklikh, Bendi (1 but en coupe)1 but: Mansouri, Bouali, Hachemi + Benyahia (1 but en coupe)

 Saison 1994-1995 

 Saison 1995-1996 

Meilleurs Buteurs (Total de 39 buts en championnt (reste 5 buts), 4 en coupe)16 buts: Mohamed Brahimi (14+2 but en coupe)6 buts: Mohamed Djalti (5+1 but en coupe), Bensaha (5+1 but en coupe)3 buts: Bettadj2 buts: Farès Laouni1 but: Ali Dahleb, Hadj Mimoun, Kherris, Sahraoui, Yadel

 Saison 1996-1997 

 Saison 1997-1998 

 Championnat d'Algérie 

 Détail des matches Aller - Poule (B) 
 Journées 1 à 7  

 Détail des Matches Retour - Poule ( B) 
 Journées 8 à 14  

 Saison 1998-1999 

 Saison 1999-2000 

 Saison 2000-2001 

http://www.soccerbot.com/algeria/results/alger01x.htm

 Saison 2001-2002 

 

Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe 2021 (Tour préliminiare) Zone Maghreb
Mercredi 26 septembre 2001 au Stade Akide Lotfi
WA Tlemcen - Souihli (Libye) (0-1) 

Buteurs 

 Saison 2002-2003 

http://www.soccerbot.com/algeria/results/alger03x.htm?Team=WA%20Tlemcen

Coupe d'Algérie 2002-2003

Buteurs 

 Saison 2003-2004 

Coupe d'Algérie 2003-2004

Buteurs 

 Saison 2004-2005 

Coupe d'Algérie 2004-2005

Buteurs 

 Saison 2005-2006 

Buteurs 

 Saison 2006-2007 

 Saison 2007-2008 

 Saison 2008-2009 

(*) JSMS-WAT match arrêté à la 84° minute sur le score de 3-0

 Saison 2009-2010 

  

 Saison 2010-2011 

 Saison 2011-2012 

 Saison 2012-2013 

 Saison 2013-2014 

 Saison 2014-2015 

Coupe d'Algérie 2014-2015

 Saison 2015-2016 

 Saison 2016-2017 

 Saison 2017-2018 

Meilleurs Buteurs (Total de 27 buts)6 buts: El Habiri3 buts: Habchi, Bahari, Belatrache2 buts: Boughalia (1 coupe), Belhadj, Lehbiri 1 but: Boudelal (coupe), Khiter (coupe), Kahlouche (coupe), Benbelaid, Hadji, Benfoula

Coupe d'Algérie 2017-2018

 Saison 2018-2019 

Meilleurs Buteurs (Total de 47 buts)10 buts: Messaoudi (2 coupe)8 buts: Saadi (1 coupe)7 buts: Belhamri6 buts: Bouguèche4 buts: Bencherifa3 buts: Benfoula (2 coupe)2 buts: Lahbiri (1 coupe)1 but''': Hamouche (1 coupe), Belhadj, Noubli, Zerguine, Bouharoun, Belouanes

Coupe d'Algérie 2018-2019

Saison 2019-2020 

Source des résultats

Coupe d'Algérie 2018-2019

Saison 2020-2021 

Source des résultats

Coupe d'Algérie 2020-2021 (compétition annulée)

Saison 2021-2022

Saison 2022-2023 

Coupe d'Algérie 2022-2023

Historique des confrontations du WA Tlemcen

MC Oran

Bilan 
Les résultats sont vérifiés

USM Bel-Abbès

Bilan

GC Mascara

JSM Tiaret

USM Blida 

Championnat

Coupe

Meilleurs Buteurs 
ajouter les buteurs de la saison 1996-97, 1995-96, 1994-95 ext... ext dans les tableaux en haut. merci 
Note: Classement des Buteurs depuis 1997-1998 jusqu'à 2019-20 (sauf D3) en championnat.
Coupe arabe depuis 1997 (24 buts + 1 supercoupe)  + Coupe des coupes 2003 (2 buts).

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références 

 archives de m'hammed (carnet spécial du championnat d'algerie de football (1962-1963... à nos jours)

WA Tlemcen
Saison de club de football en Algérie